Сихерес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Авила.  Занимает площадь 13,7 км². Население — 62 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Авилы